Глюкозо-6-фосфат (также известный как эфир Робисона) — фосфорилированная глюкоза. Химическое вещество, относящееся к классу фосфосахаров, подклассу фосфогексоз (фосфорилированных гексоз). Является продуктом первой реакции в цепи гликолиза — гексокиназной реакции и субстратом для фермента, катализирующего следующую реакцию — глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

Образование

Из глюкозы 
Внутри клеток глюкозо-6-фосфат образуется путём фосфорилирования глюкозы в положении 6. Катализатором реакции в большинстве случаев является фермент гексокиназа; в некоторых случаях, например, в клетках печени высших млекопитающих — глюкокиназа. Во время реакции потребляется одна молекула АТФ.

Из гликогена 
Глюкозо-6-фосфат также образуется во время гликогенолиза из глюкозо-1-фосфата при помощи фермента фосфоглюкомутазы.

Гликолиз 
Глюкозо-6-фосфат также участвует в подготовительном этапе гликолиза.

Эта реакция превращает глюкозо-6-фосфат в фруктозо-6-фосфат для последующего фосфорилирования в фруктозо-1,6-бисфосфат.

Гликолиз
Фосфогексозы
Органические фосфаты